Genua (stad) in het Ligurisch
Zena (Oklahoma)
ZENA, zangeres (2002)
Zena (New York)
Zena (rivier)